Saak Karapetjan (1960–2018) – rosyjski urzędnik, zastępca prokuratora generalnego Federacji Rosyjskiej
 Sahak Karapetian (1906–1987) – radziecki i armeński biolog i polityk, przewodniczący Rady Ministrów Armeńskiej SRR w latach 1947–1952